Hercegovačka nogometna zona  je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1973./74.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila "Lokomotiva" iz Mostara.

Ljestvica 

 Duvno - tadašnji naziv za Tomislavgrad 
 ljestvica bez rezultata nekoliko odigranih utakmica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Republička liga BiH 1973./74.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Ešref Selimović, Mate Kelava: Povijest nogometa u Tomislavgradu : od Tomislava do Tomislava, Tomislavgrad, 2014.,   (Matica hrvatska)  (Naša ognjišta), str. 223-227     
  

1973-74 Hercegovina
BIH 2 Hercegovina 
1973-74 2 Hercegovina
1973-74